Magie steht für:

 Magie, Arbeit mit übernatürlichen Kräften in Religionen, Esoterik und Populärkultur
 Magie (Neopaganismus), magische Praktiken innerhalb neopaganer Traditionen
 darstellende Kunst aus Illusionen und Emotionen zur Täuschung eines Publikums, siehe Zauberkunst

Magie ist der Familienname von:
 Will Magie (* 1992), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Magi
 Maggie